Кубок Шпенглера 1959 — 33-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1959 року.

Результати  
27.12.1959  АКББ Париж —  Дияволи Россонері Мілан — 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
27.12.1959  «Давос» —  Нака СК — 2:5 (2:1, 0:4, 0:0)

28.12.1959  АКББ Париж —  ХК Фюссен — 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)
28.12.1959  Нака СК —  Дияволи Россонері Мілан — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

29.12.1959  ХК Фюссен —  Нака СК — 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
29.12.1959  «Давос» —  Дияволи Россонері Мілан — 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)

30.12.1959  АКББ Париж —  Нака СК — 9:0 (2:0, 3:0, 4:0)
30.12.1959  «Давос» —  ХК Фюссен — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

31.12.1959  ХК Фюссен —  Дияволи Россонері Мілан — 6:5 (0:1, 2:0, 4:4)
31.12.1959  «Давос» —  АКББ Париж — 3:6 (0:2, 1:3, 2:1)

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  
 Архів  

1959
1959 у хокеї з шайбою